«El Collado» - o «Los Collados»- puede referirse a:

en España 
El Collado
 El Collado, localidad del municipio de Alájar, provincia de Huelva.
 El Collado, localidad del municipio de Alpuente, provincia de Valencia.
 El Collado, despoblado del municipio de Berninches, provincia de Guadalajara.
 El Collado, despoblado del municipio de Bustarviejo, Comunidad de Madrid.
 El Collado, localidad del municipio de Cúllar, provincia de Granada.
 El Collado, localidad del municipio de Herrerías, en la Cantabria.
 El Collado, localidad del municipio de Letur, provincia de Albacete.
 El Collado, localidad del municipio de Manises, provincia de Valencia.
 El Collado (C.P. 42172), localidad del municipio de Oncala, provincia de Soria.
 El Collado (C.P. 26132), despoblado del municipio de Santa Engracia del Jubera, La Rioja.
 El Collado (C.P. 30848), localidad del municipio de Santa María de los Caballeros, provincia de Ávila.
 El Collado (C.P. 05592), localidad del municipio de Santiago del Collado, provincia de Ávila.
 El Collado, localidad del municipio de Yeste, provincia de Albacete.
 El Collado Blanco, localidad del municipio de Cirat, provincia de Castellón.
 El Collado de los Gabrieles, localidad del municipio de Abanilla, Murcia.

Los Collados
 Las Collados (C.P. 02449), en Albacete.
 Las Collados (C.P. 04288), en Almería.
 Las Collados (C.P. 33684), en Aller, Asturias.
 Las Collados (C.P. 33583), en Piloña, Asturias.